Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Furious :
 Le  est un brick de 12 canons de la classe Courser lancé en 1797 et vendu en 1802.
 Le  est un brick de 12 canons de la classe Archer lancé en 1804 et vendu en 1815.
 La  est une frégate à vapeur à coque en bois lancée en 1850. Elle est désarmée en 1867 et vendu en 1884.
 Le  est un croiseur protégé de  lancé en 1896. Désarmé en 1915 et renommé Forte, il est vendu en 1923.
 Le  est un croiseur de bataille modifié de la classe Courageous. Il est converti en porte-avions entre 1921 et 1925 et est vendu en 1948.

Voir aussi 
 HMS Furieuse

Source 

Furious